13-й чемпионат России по хоккею с мячом проходил с 10 ноября 2004 года по 13 марта 2005 года. Сыграно 268 матчей, забито 2149 мячей.

Высшая лига

Первый этап

Западная группа 

1. Команде БСК (Санкт-Петербург) из-за необеспечения качественного льда в домашних играх со «Стартом» (Нижний Новгород) и «Водником» (Архангельск) были засчитаны технические поражения.

Восточная группа

Второй этап

Плей-офф 
 Выделены команды, победившие в парах.
 Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.
 В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.

1/8 финала. 17 и 20 февраля
 «Саяны» (Абакан) — «Старт» (Нижний Новгород) — 5:4, 2:8
 «Ракета» (Казань) — СКА (Хабаровск) — 7:4, 1:7
 «Родина» (Киров) — «Енисей» (Красноярск) — 9:2, 0:8
 «Металлург» (Братск) — «Водник» (Архангельск) — 1:6, 1:18
 «Волга» (Ульяновск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 3:4, 5:7
 «Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Зоркий» (Красногорск) — 1:3, 1:6
 «Маяк» (Краснотурьинск) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 1:3, 1:6
 «Строитель» (Сыктывкар) — «Кузбасс» (Кемерово)— 1:2, 2:9

1/4 финала. 24 и 27 февраля

 «Старт» (Нижний Новгород) — СКА (Хабаровск) — 7:4, 1:7
 «Енисей» (Красноярск) — «Водник» (Архангельск) — 2:2, 2:8
 «Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Зоркий» (Красногорск) — 2:1, 2:4
 «Уральский трубник» (Первоуральск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0, 3:7

1/2 финала. 3 и 6 марта

 СКА (Хабаровск) — «Водник» (Архангельск) — 2:10, 3:10
 «Зоркий» (Красногорск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 2:1, 1:6

Финал. 10 и 13 марта

 «Кузбасс» (Кемерово) — «Водник» (Архангельск) — 3:5, 1:11

За 3-е место. 10 и 13 марта
 «Зоркий» (Красногорск) — СКА (Хабаровск) — 5:1, 0:5

 Игры за 5-8 место 

 Выделены команды, победившие в парах.
 Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.
 В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.

 Игры 1/2 финала для команд, разыгрывающих места с 5 по 8. 4 и 7 марта.

 «Енисей» (Красноярск) — «Старт» (Нижний Новгород)  — 8:6, 2:4
 «Уральский трубник» (Первоуральск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 8:2, 2:9ОТ

 Матчи за 5-6 место.
 «Старт» (Нижний Новгород) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 5:3, 1:9

 Матчи за 7-8 место.
 «Уральский трубник» (Первоуральск) — «Енисей» (Красноярск) — 5:7, 3:4

Стыковые игры за 9-16 места 

В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

 За 9-е место. „Маяк“ (Краснотурьинск) — „Родина“ (Киров) — 2:6, 6:7, 2:7, 4:6
 За 11-е место. „Саяны“ (Абакан)— „Волга“ (Ульяновск) — 3:2, 6:3, 3:7, 2:6
 За 13-е место. „Ракета“ (Казань) — „Сибсельмаш“ (Новосибирск) — 5:2, 5:3, 5:6, 6:5
 За 15-е место. „Строитель“ (Сыктывкар) — „Металлург“ (Братск) — 7:6, 7:5, 2:7, 9:5

Классификационные матчи 
За 17—21-е места

Выделены результаты матчей, сыгранных командами на втором этапе. Курсивом выделены результаты матчей, сыгранных командами на первом этапе.

Команда БСК, занявшая последнее место, покинула высшую лигу.

Сводная таблица чемпионата

Составы команд и статистика игроков 
Чемпионы России
 1. «Водник» (Архангельск) (23 игрока): Ильяс Хандаев (17; −38; 3), Кирилл Хвалько (12; −20; 0) — Алексей Гладышев (19; 0; 1), Золотарёв Андрей (25; 1; 0), Евгений Иванушкин (25; 44; 2), Игорь Коняхин (23; 0; 1), Сами Лаакконен (24; 26; 3), Сергей Обухов (23; 61; 5), Юрий Погребной (22; 3; 11), Дмитрий Савельев (24; 4; 9), Михаил Свешников (21; 19; 50), Андрей Стук (24; 5; 5), Эдуард Трифонов (23; 1; 0), Александр Тюкавин (23; 17; 16), Павел Франц (22; 2; 7), Олег Хайдаров (23; 1; 10), Евгений Хвалько (25; 10; 7), Максим Чермных (22; 10; 12), Ринат Шамсутов (22; 16; 18), Николай Ярович (24; 1; 8). В команде также выступали Николай Кадакин (5; 0; 2), Виталий Клюшанов (4; 1; 2) и вратарь Владимир Петухов (1; 0; 0). 1 мяч в свои ворота забил Алексей Щеглов («Енисей»).

Серебряные призёры
 2. «Кузбасс» (Кемерово) (20 игроков): Андрей Баландин (15; −22; 2), Роман Гейзель (14; −33; 1) — Сергей Большаков (28; 13; 13), Андрей Веселов (28; 1; 28), Михаил Добрынин (25; 1; 1), Сергей Дубинин (28; 0; 1), Артём Иванов (28; 0; 1), Александр Ким (11; 3; 0), Алексей Китьков (25; 10; 1), Вячеслав Морзовик (28; 3; 24), Алексей Мясоедов (27; 13; 10), Александр Сапега (27; 31; 13), Вадим Стасенко (28; 36; 2), Марат Сыраев (27; 3; 5), Сергей Тарасов (28; 28; 6), Павел Тетерин (28; 8; 6), Алексей Чижов (28; 0; 1). В команде также выступали Константин Емельянов (3; 0; 0), Дмитрий Хомутов (4; 0; 0) и вратарь Сергей Морозов (1; −1; 0).

Бронзовые призёры
 3. СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) (20 игроков): Олег Андрющенко (25; −75; 0), Владимир Шестаков (7; −17; 0) — Сергей Бурлаков (28; 6; 17), Василий Грановский (19; 0; 0), Константин Ерёменко (26; 3; 1), Станислав Исмагилов (14; 1; 0), Сергей Каргаполов (22; 4; 0), Евгений Корев (15; 1; 5), Евгений Маврин (21; 6; 9), Дмитрий Попов (28; 30; 5), Сергей Рогулёв (28; 20; 12), Юрий Германович Соколов (27; 1; 3), Дмитрий Стариков (27; 9; 4), Евгений Стеблецов (25; 16; 4), Анатолий Суздалев (26; 27; 19), Евгений Швецов (25; 13; 8), Руслан Шувалов (26; 10; 19). В команде также выступали Денис Корев (9; 0; 0), Михаил Тюко (8; 0; 1) и вратарь Виктор Яшин (2; −1; 0).

 4. «Зоркий» (Красногорск) (21 игрок): Андрей Анисимов (16; −47; 1), Михаил Лебедев (10; −12; 0) — Вячеслав Архипкин (25; 17; 8), Денис Варлачёв (26; 3; 5), Павел Гаврилов (14; 2; 4), Сергей Горчаков (26; 5; 0), Кирилл Давыдов (11; 6; 1), Алексей Загарских (18; 4; 4), Константин Залетаев (9; 4; 3), Иван Козлов (26; 0; 4), Николай Кулагин (25; 2; 6), Вячеслав Манкос (25; 14; 0), Валерий Проурзин (20; 14 0), Ларс Фредерик Риналдо (25; 8; 18), Дмитрий Солодов (26; 3; 2), Андрей Стольников (26; 0; 0), Андрей Сюткин (26; 7; 1), Алексей Федосов (26; 9; 5), Денис Цыцаров (26; 6; 1), Олег Чекубаш (15; 0; 5), Олег Чубинский (26; 0; 1).

 5. «Байкал-Энергия» (Иркутск) (24 игрока): Алексей Баженов (5; −20; 1), Алексей Негрун (23; −66; 0) — Максим Блем (27;0; 3), Сергей Васильев (25; 11; 9), Максим Гавриленко (26; 3; 5), Евгений Ерахтин (27: 8; 4), Евгений Игошин (28; 14; 4), Николай Кадакин (20; 13; 12), Андрей Ковалёв (28; 2; 2), Евгений Колосов (24; 12; 4), Максим Кошелев (28; 11; 1), Виталий Лабун (25; 4; 4), Андрей Макуненков (23; 4; 1), Александр Насонов (27; 27; 10), Василий Никитин (27; 1; 23), Алексей Петров (26; 0; 0), Константин Савченко (26; 4; 13), Дмитрий Соколов (27; 1; 2), Владимир Третьяков (11; 0; 0), Сергей Юсупов (28; 18; 3). В команде также выступали Алексей Олегович Баженов (3; 0; 0), Сергей Артёменко (6; 0; 0), Александр Шишкин (8; 0; 0) и вратарь Алексей Савельев (4; −2; 0). 1 мяч в свои ворота забил Роман Сироткин («Лесохимик»).

 6. «Старт» (Нижний Новгород) (22 игрока): Александр Евтин (13; −41; 1), Вячеслав Рябов (13; −57; 0) — Игорь Агапов (25; 4; 6), Андрей Балыкин (25; 0; 1), Андрей Бегунов (25; 17; 10), Леонид Бедарев (25; 0; 2), Игорь Войтович (25; 8; 0), Константин Клековкин (23; 1; 23), Яков Красовский (11; 1; 0), Юрий Логинов(25; 18; 3), Виталий Макаров (23; 13; 5), Александр Михалёв (24; 4; 2), Владислав Новожилов (25; 6; 3), Александр Патяшин (16; 7; 0), Эдуард Саксонов (25; 0; 0), Виталий Скопинцев (22; 6; 0), Андрей Смирнов (24; 1; 1), Сергей Таранов (24; 14; 0), Дмитрий Чекулаев (25; 1; 6), Михаил Щитов (25; 2; 2), Евгений Яковлев (24; 3; 1). В команде также выступал Денис Щитов (1; 0; 0).

 7. «Енисей» (Красноярск) (20 игроков): Евгений Борисюк (27; −79; 0) — Константин Ахлестин (12; 0; 0), Артём Бондаренко (28; 6; 0), Юрий Викулин (28; 2; 9), Дмитрий Завидовский (28; 6; 17), Сергей Ломанов мл. (28; 62; 13), Иван Максимов (27; 36; 17), Антон Нагуляк (24; 2; 3), Александр Очеретяный (10; 0; 0), Михаил Пыдык (28; 0; 4), Антон Савлук (28; 0; 1), Алексей Садовский (28; 3; 1), Александр Садырин (22; 0; 1), Антон Храпенков (27; 4; 1), Сергей Чернецкий (28; 4; 8), Алексей Щеглов (28; 7; 6), Иван Щеглов (28; 1; 1), Дмитрий Щетинин (28; 2; 13). В команде также выступали вратари Денис Рысев (2; −6; 0) и Роман Черных (1; −1; 0).

 8. «Уральский трубник» (Первоуральск) (21 игрок): Антон Мокеев (11; −36; 1), Олег Пшеничный (17; −56; 0) — Александр Братцев (19; 2; 1), Павел Булатов (23; 1; 0), Александр Ваганов (19; 11; 1), Александр Воронковский (23; 1; 4), Артём Вшивков (23; 2; 0), Андрей Кислов (26; 3; 12), Михаил Клянин (26; 21; 8), Игорь Коноплёв (26; 0; 10), Евгений Кукс (26; 14; 2), Вадим Мокин (24; 0; 3), Руслан Нейфельд (26; 1; 8), Дмитрий Разуваев (24; 4; 3), Павел Рязанцев (26; 28; 13), Дмитрий Сустретов (25; 1; 1), Михаил Цывунин (26; 1; 2), Павел Чучалин (26; 12; 2), Александр Шмидт (26; 2; 2). В команде также выступали Евгений Ларигин (8; 0; 0) и вратарь Сергей Сотин (4; −3; 0).

 9. «Родина» (Киров) (19 игроков): Дмитрий Вершинин (11; −46; 0), Денис Половников (13; −44; 1) — Вячеслав Бронников (24; 41; 9), Алексей Бушуев (23; 1; 1), Александр Дудин (24; 10; 3), Дмитрий Евтюшин (24; 8; 9), Михаил Жданов (17; 0; 0), Константин Зубарев (21; 12; 6), Алексей Кузнецов (12; 0; 0), Алексей Ланских (23; 4; 3), Андрей Мороков (24; 15; 15), Михаил Мохов (24; 4; 0), Сергей Перминов (17; 1; 0), Константин Поскрёбышев (24; 1; 0), Александр Ронжин (16; 0; 1), Александр Симонов (20; 1; 10), Денис Слаутин (24; 14; 5), Дмитрий Черепанов (24; 0; 19), Сергей Шабуров (22; 19; 7). 1 мяч в свои ворота забил Дмитрий Разуваев («Уральский трубник»).

 10. «Маяк» (Краснотурьинск) (21 игрок): Илья Куйвашёв (9; −44; 0), Андрей Рейн (18; −79; 0) — Алексей Белов (11; 1; 0), Иван Бойко (26; 1; 2), Павел Дубовик (26; 0; 1), Денис Криушенков (24; 19; 11), Максим Легаев (23; 4; 0), Григорий Липин (14; 0; 0), Фёдор Миронов (13; 3; 2), Антон Оппенлендер (24; 3; 1), Константин Пепеляев (25; 0; 8), Сергей Почкунов (25; 18; 4), Игорь Смуров (26; 3; 1), Игорь Сычёв (25; 0; 0), Александр Фишер (26; 0; 1)), Владимир Чарыков (24; 10; 1), Олег Чернов (23; 9; 13), Виктор Чернышёв (26; 11; 3), Дмитрий Чулочников (22; 1; 7). В команде также выступали Антон Татаров (1; 0; 0) и Евгений Щеглов (4; 1; 1).

 11. «Волга» (Ульяновск) (22 игрока): Максим Юмин (17; −65; 0) — Румиль Галиуллин (21; 2; 1), Руслан Галяутдинов (21; 1; 1), Алексей Голитаров (24; 17; 3), Виталий Грачёв (24; 0; 3), Алексей Жеребков (24; 7; 18), Пётр Захаров (24; 3; 2), Алексей Лысак (24; 10; 3), Евгений Мастрюков (24; 21; 3), Алексей Мосягин (24; 2; 1), Игорь Осипов (24; 7; 3), Николай Синьков (22; 0; 0), Равиль Сиразетдинов (22; 4; 1), Игорь Уфандеев (24; 6; 6), Шамиль Шагеев (19; 1; 1). В составе команды также выступали С.Безбородов (6; 0; 0), Роман Горностаев (10; 0; 0), Дмитрий Леонов (1; 0; 0), Дмитрий Оськин (2; 0; 0), Имиль Хамидуллин (8; 0; 0) и вратарь Дмитрий Сергеев (8; −25; 0). 1 мяч в свои ворота забил Вячеслав Смирнов (БСК).

 12. «Саяны» (Абакан) (21 игрок): Дмитрий Атапин (12; −46; 0), Игорь Лопухин (16; −63; 0) — Виталий Ахмеров (12; 0; 0), Дмитрий Бутаков (26; 0; 0), Игорь Вершинин (20; 1; 1), Андрей Галеев (26; 21; 9), Василий Донских (26; 1; 1), Евгений Жаданов (12; 2; 2), Фёдор Захаров (25; 11; 1), Дмитрий Коропоткин (22; 2; 0), Егор Кохачёв (22; 0; 0), Иван Кунстман (26; 12; 26), Евгений Лебедев (21; 13; 0), Сергей Махнач (13; 6; 3), Дмитрий Обухов (20; 2; 1), Вадим Пугаев (5; 0; 0), Алексей Терентьев (25; 1; 4), Юрий Тимофеев (20; 0; 2), Евгений Ткачук (26; 8; 2), Евгений Тюркин(22; 1; 0), Андрей Хлюпин (26; 2; 10). 1 мяч в свои ворота забил Михаил Добрынин («Кузбасс»).

 13. «Ракета» (Казань) (23 игрока): Косынчук Александр (11; −48; 1), Владимир Щепалин (14; −45; 0) — Андрей Афанасьев (23; 2; 1), Александр Гаврилов (23; 0; 0), Григорий Домышев (24; 0; 0), Сергей Ермаков (18; 0; 0), Андрей Илюхин (18; 0; 1), Дмитрий Козин (21; 0; 2), Дмитрий Юрьевич Козлов (24; 6; 2), Денис Котков (24; 1; 20), Алексей Крашенинников (24; 3; 1), Александр Кротов (21; 1; 5), Игорь Ларионов (24; 18; 3), Евгений Парносов (16; 0; 0), Евгений Смолянинов (22; 0; 0) Александр Труфанов (24; 3; 1), Пол Ханссен (21; 10; 6), Сергей Харитонов (24; 35; 5), Андреас Эскхульт (22; 11; 13). В команде также выступали Сергей Артёменко (12; 0; 2), Михаил Бральгин (12; 0; 0), Ринат Мустафин (10; 1; 0) и Андрей Шулаев (6; 0; 0).

 14. «Сибсельмаш» (Новосибирск) (23 игрока): Дмитрий Анфиногенов (12; −42; 1), Сергей Наумов (16; −61; 1) — Сергей Белинский (9; 0; 0), Игорь Вангонин (26; 2; 7), Вячеслав Варнововский (26; 0; 7), Алексей Доровских (9; 0; 1), Павел Ерохин (26; 0; 0), Михаил Ефимов (25; 0; 2), Игорь Казарин (26; 15; 2), Дмитрий Колесников (21; 1; 3), Евгений Конин (26; 0; 0), Евгений Леонов (17; 2; 0), Николай Мельников (21; 0; 0), Роман Макаренко (26; 1; 1), Денис Потёмин (26; 4; 1), Евгений Свиридов (26; 15; 6), Анатолий Старых (26; 4; 3), Денис Турков (26; 20; 5), Артур Целлер (26; 1; 4), Дмитрий Чехутин (26; 11; 3), Сергей Швырёв (26; 4; 7), Анатолий Шершнёв (23; 0; 0). В команде также выступал Сергей Кикин (7; 0; 0).

 15. «Строитель» (Сыктывкар) (19 игроков): Николай Зыкин (24; −123; 2) — Владислав Алфертьев (23; 4; 6), Роман Бояринцев (24; 1; 2), Сергей Дёмин (24; 4; 1), Алексей Другов (24; 11; 6), Алексей Казаринов (16; 3; 4), Станислав Клюшанов (20; 7; 0) Андрей Клабуков (22; 0; 3), Александр Кутюков (8; 0; 0), Вячеслав Леготин (17; 0; 6), Дмитрий Лыков (21; 2; 5), Алексей Мартынец (18; 0; 0), Максим Пахомов (21; 25; 1), Юрий Радюшин (23; 6; 3), Илья Сысоев (18; 5; 0), Сергей Хрящёв (23; 4; 9), Алексей Чухломин (23; 1; 1). В команде также выступали Александр Сороколетов (1; 0; 0) и Александр Плесовский (3; 0; 0).

 16. «Металлург» (Братск) (20 игроков): Эдуард Найденков (6; −33; 0), Сергей Саблин (24; −110; 1) — Евгений Евстигнеев (25; 3; 0), Андрей Захваткин (12; 0; 0), Константин Емельянов (15; 8; 0), Семен Козлов (23; 2; 2), Антон Комков (22; 4; 1), Михаил Коптий (20; 1; 3), Андрей Котачёв (26; 7; 20), Вадим Лосев (26; 0; 0), Виктор Нуждин (26; 4; 11), Михаил Разумовский (22; 3; 2), Александр Тихонов (6; 0; 0), Сергей Улазов (16; 4; 4), Максим Фасхутдинов (26; 9; 0), Алексей Художилов (26; 21; 1), Шадрин Евгений (26; 4; 14), Алексей Шевченко (26; 11; 4), Марат Юмангулов (26; 10; 5). В команде также выступал вратарь Антон Савельев (1; 0; 0).

 17. «Лесохимик» (Усть-Илимск) (20 игроков): Сергей Осипов (7; −34; 0), Иван Шаповалов (19; −109; 1) — Юрий Вальтер (22; 4; 1), Евгений Волков (22; 0; 1), Виктор Глазунов (14; 0; 1), Виктор Захаров (22; 8; 12), Сергей Ирисов (24; 17; 9), Максим Комаров (24; 0; 1), Максим Мороз (22; 2; 0), Алексей Москвитин (24; 10; 2), Роман Мурзин (24; 5; 4), Вадим Поркулевич (24; 1; 3), Сергей Поркулевич (24; 9; 13), Виктор Рыжов (22; 0; 0), Евгений Рыльков (20; 1; 0), Игорь Савенков (23; 13; 3), Роман Сироткин (24; 2; 0), Роман Ташкинов (24; 7; 3), Олег Чикайда (19; 0; 1), Вализ Шамсутдинов (11; 0; 0).

 18. «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) (18 игроков): Максим Герасимов (22; −95; 1), Максим Казанцев (4; −11; 0) — Андрей Воронин (24; 0; 0), Владимир Добрынин (24; 2; 1), Евгений Крячко (23; 1; 0), Павел Курочкин (22; 3; 3), Тимур Кутупов (23; 0; 0), Вячеслав Маркин (22; 8; 3), Ян Муравский (23; 0; 1), Виталий Поздняков (22; 13; 1), Дмитрий Степченков (24; 13; 5), Евгений Сысоев (24; 1; 1), Сергей Топычканов (24; 0; 1), Максим Тушин (24; 0; 0), Алексей Усьянцев (23; 2; 16), Алексей Фошин (24; 10; 5), Юрий Шкурко (24; 11; 3). В команде также выступал вратарь Михаил Дунаев (1; 0; 0).

 19. «Локомотив» (Оренбург) (21 игрок): Максим Москвичёв (12; −74; 0), Юрий Сотников (14; −58; 0) — Андрей Бережной (22; 4; 1), Денис Борисенко (17; 1; 0), Вадим Горшунов (23; 5; 6), Алексей Евдокимов (21; 1; 0), Станислав Иванов (24; 1; 19), Анатолий Орлов (24; 6; 0), Евгений Свирков (13; 3; 0), Виталий Султанов (23; 3; 0), Евгений Трунёв (21; 0; 1), Александр Шавалдин (23; 6; 2), Евгений Шалкин (23; 15; 1), Олег Шарков (24; 7; 5), Дмитрий Шестеров (20; 0; 0), Олег Шестеров (21; 0; 0), Алексей Шишкин (19; 11; 1). В команде также выступали Евгений Андреев (9; 0; 0), Дмитрий Карпенко (10; 0; 0), Алексей Селиванов (3; 0; 0) и Владимир Фисенко (2; 0; 0).

 20. СКА «Забайкалец-Энергия» (Чита) (20 игроков): Андрей Брюханов (17; −74; 1), Дмитрий Озёрский (11; −62; 0) — Дмитрий Веселов (24; 0; 0), Андрей Воробьёв (24; 1; 0), Сергей Гаврилов (23; 2; 1), Вячеслав Затыкин (22; 2; 0), Михаил Калтыга (24; 4; 23), Александр Касаткин (21; 3; 2), Виталий Кондаков (22; 1; 1), Евгений Кузнецов (24; 1; 8), Сергей Кузнецов (21; 0; 0), Алексей Кузьмин (24; 7; 8), Олег Кулаев (24; 16; 0), Виктор Осипов (23; 1; 1), Эдуард Патрушев (24; 13; 2), Андрей Петров (24; 20; 3), Александр Прасолов (24; 8; 4), Василий Савин (12; 0; 0), Евгений Суковин (24; 7; 1), Юрий Токаев (22; 0; 0).

 21. БСК (Санкт-Петербург) (20 игроков): Олег Крутихин (14; 78), Дмитрий Куприянов (?; 38)— Роман Валк (22; 11; 2), Константин Горностаев (?; 1; 2), Александр Грехов (21; 1; 2), Сергей Гуторов (21; 0; 0), Алексей Зуев (?; 7; 2), Владислав Кобызов (18; 3; 0), Дмитрий Мухин (20; 0; 0, Алексей Напалков (23; 0; 0), Евгений Перевощиков (16; 2; 2), Игорь Поцелуйко (?; 0; 0), Александр Савельев (22; 9; 2), Олег Сауков (?; 0; 0), Вячеслав Смирнов (?; 4; 1), Валентин Соколов (22; 1; 5), Константин Стебихов (19; 0; 1), Юрий Стёпочкин (22; 2; 5), Олег Чекубаш (6; 0; 1), Евгений Шихирин (22; 0; 2).
Для игроков команды БСК приведены только мячи и передачи. Данные по количеству игр, проведённых в чемпионате не полные.

 Первая цифра в скобках после фамилии игрока обозначает количество сыгранных матчей, вторая-количество забитых, (а для вратарей-пропущенных) мячей, а третья — количество голевых передач.
 Выделенные игроки выступали за два клуба.

Лучший бомбардир — Сергей Ломанов, «Енисей» (Красноярск) — 62 мяча.

По итогам сезона определён список 22 лучших игроков.

Примечания

Ссылки 

2005
2004 год в хоккее с мячом
2005 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2004 году
Чемпионаты России в 2005 году